San Cono (Catania) een gemeente in de Italiaanse provincie Catania, Sicilië
 San Cono (Cessaniti), een plaats in de Italiaanse gemeente Cessaniti
 San Cono (Rometta), een plaats in de Italiaanse gemeente Rometta